Натуральне число 1618
 1618 рік до нашої ери
 1618 рік нашої ери